Piezunka ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dirk Piezunka (* 1969) deutscher Jazzmusiker
 Jens Piezunka (* 1967), deutscher Jazzmusiker und Chorleiter